Samba (música), forma musical d'arrels africanes típica del Brasil 
 Samba (informàtica), reimplementació en programari lliure del protocol de xarxa SMB/CIFS de Microsoft 
 Christopher Samba o Chris Samba (1984), futbolista congolès -francès
 Samba (llengua), llengua de la República Democràtica del Congo
 Samba (pel·lícula de 2014)
 Samba (pintura), quadre de Di Cavalcanti (1925).